Фрингс:
 Фрингс, Йозеф (6 февраля 1887 — 17 декабря 1978) — немецкий кардинал.
 Фрингс, Торстен (родился 22 ноября 1976) — немецкий футболист, опорный полузащитник.